Saujil kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Saujil (kommunhuvudort), Catamarca, 
 Saujil (ort), Catamarca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar